CSMC steht als Abkürzung für:

 Cedars-Sinai Medical Center, Krankenhaus in Los Angeles
 Central Saint Martins College of Art and Design, Kunsthochschule in London
 Chaim Sheba Medical Center, Krankenhaus in Ramat Gan, Israel
 Confederate States Marine Corps, ehemalige Militäreinheit der Konföderierten Staaten von Amerika

Abkürzung